MA-07 steht für:
 Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Marrakesch-Safi, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung